Charlotte Amalie Skeel kan henvise til flere personer:

 Charlotte Amalie Skeel (1685-1729) – gift med Christian Ludvig von Plessen
 Charlotte Amalie Skeel (1700-1763) – gift med Iver Rosenkrantz (gehejmeråd)
 Charlotte Amalie Skeel (1784-1855) – gift med Hans Ferdinand Gjørling
 Charlotte Amalie Skeel (1822-1894) – ugift